Acmaea noronhensis är en snäckart som beskrevs av E. A. Smith. Acmaea noronhensis ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
noronhensis